Carlo D'Amore (1964) – scacchista italiano, Maestro Internazionale
 Crescenzo D'Amore (1979) – ex ciclista su strada e pistard italiano
 Emilio D'Amore (1915-2017) – politico italiano
 Ettore D'Amore (1909-1959) – carabiniere italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Eva D'Amore (1981) – ex ginnasta italiana
 Francesco D'Amore (1929–1991) – pittore, incisore e docente italiano
 Marco D'Amore (1981) – attore e regista italiano
 Renato D'Amore (1952) – attore italiano
 Rocco D'Amore (1937-2008) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Scott D'Amore (1972) – wrestler, allenatore e manager canadese

Pagine correlate
Amore (disambigua)